Michaluk ist der Familienname folgender Personen:
 Art Michaluk (1923–2006), kanadischer Eishockeyspieler
 John Michaluk (1928–1998), kanadischer Eishockeyspieler